

Carriera

Club
Dopo aver giocato nelle giovanili dell'Askøy, Olsen Pettersen è entrato a far parte di quelle del Brann nel 2013. Ha fatto parte della squadra che si è aggiudicata il Norgesmesterskapet G19 2014. Aggregato in prima squadra nella stagione 2016, ha esordito in Eliteserien in data 26 novembre 2017, schierato titolare nel pareggio casalingo per 2-2 contro il Tromsø.

Il 14 gennaio 2019, il Nest-Sotra ha reso noto d'aver ingaggiato Olsen Pettersen, con la formula del prestito.

Il 9 settembre 2020 ha prolungato il contratto che lo legava al Brann, fino al 31 dicembre 2023.

Il 26 gennaio 2023 è stato ufficializzato il suo trasferimento ai faroesi del KÍ Klaksvík.

Nazionale
Olsen Pettersen ha rappresentato la Norvegia a livello Under-15, Under-16, Under-17, Under-19 e Under-20.

Con quest'ultima selezione, ha preso parte al campionato mondiale Under-20 2019, figurando nella lista dei convocati del commissario tecnico Pål Arne Johansen, diramata il 30 aprile dello stesso anno.

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 26 gennaio 2023.

Palmarès

Club

Competizioni giovanili

Brann: 2014

Note

Collegamenti esterni